Heyrovský steht für:
 Jaroslav Heyrovský (1890–1967), tschechoslowakischer Physikochemiker 
 (3069) Heyrovský, Asteroid des Hauptgürtels